Квалификације за главни жреб на ВТА турниру међународне категорије Окланд класик 2011. у Окланду (Нови Зеланд) одржане су у периоду од 1. 2010. до 3. јануара 2011. 

Учествовале су 32 тенисерке из 20 земаља.

За квалификације специјалну позивницу организатора (WC) добиле су четири тенисерке:
  Емили Фанинг
  Катарина Вестбури
  Лила Бити
  Владимира Ухлиржова

Списак носилаца 

 Број у загради озвачава пласман на ВТА ранг листи од 27. децембра 2010.

Резултати квалификација

Прва група

Друга група 

Следеће играчице су избориле учешће у главном жребу кроз квалификавије (Q):

  Хедер Вотсон
  Сабине Лизики
  Флоренсија Молинеро
  Нопаван Лерчивакарн

Спољашње везе 
 Резултати квалификација

Окланд класик
Тенис 2011.